Loureiro-de-portugal''' é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Prunus lusitanica Prunus lusitanica subsp. lusitanica''